Гра́нберг — фамилия:

 Гранберг, Александр Григорьевич (1936—2010) — российский экономист, академик РАН (1990), доктор экономических наук.
 Гранберг, Анатолий Семёнович (1904—1977) — российский журналист и сценарист.
 Гранберг, Грегори (род. 1966) — американский актёр, продюсер, сценарист и музыкант.
 Гранберг, Жанетта (1825—1857) — шведская писательница.
 Гранберг, Луиза (1812—1907) — шведская писательница.
 Гранберг, Петтер (1992) — шведский хоккеист, защитник.
 Гранберг, Пер Адольф (1770—1841) — шведский писатель, публицист, переводчик, историк.

См. также 
 Грандберг
 Гранбери
 Кранцберг